Charops (en grec ancien ), ou parfois Charopos, est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Charops, roi de Thrace et père d'Œagre ;
 Charops fils d'Hippase, combattant troyen de la guerre de Troie ;
 Charops, épithète d'Héraclès ; surnom d'Héraclès près du mont Laphystion, où Pausanias le Périégète mentionne une statue érigée sous ce nom à la mémoire de l'endroit où le héros ramena Cerbère des Enfers.
 Charops, mari d'Aglaé et père de Nirée dans l’Iliade.
 Charops, mari d'Oia, la fille de Céphalos et éponyme du dème Oia, en Attique.
 Charops, l'un des chiens d'Actéon, mentionné par Hygin dans ses Fables.

Personnalités 
 Charops d'Athènes, premier archonte décennal d'Athènes ;
 Charops d'Épire dit « l'Ancien », homme d'état de la Ligue épirote () ;
 Charops d'Épire dit « le Jeune », petit-fils du précédent.

Divers 
 Charops est un genre d'insectes de la famille des Ichneumonidae
 (16070) Charops est un astéroïde.